{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (59401) - || 1999 FC32 ||19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (59402) - || 1999 FR32 ||23 maart 1999 || K. Korlević
|-
| (59403) - || 1999 FV34 ||19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (59404) - || 1999 FW34 ||19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (59405) - || 1999 FA35 ||19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (59406) - || 1999 FM35 ||20 maart 1999 || LINEAR
|-
| (59407) - || 1999 FC38 ||20 maart 1999 || LINEAR
|-
| (59408) - || 1999 FL40 ||20 maart 1999 || LINEAR
|-
| (59409) - || 1999 FX42 ||20 maart 1999 || LINEAR
|-
| (59410) - || 1999 FH50 ||20 maart 1999 || LINEAR
|-
| (59411) - || 1999 FX50 ||20 maart 1999 || LINEAR
|-
| (59412) - || 1999 FU51 ||20 maart 1999 || LINEAR
|-
| (59413) - || 1999 FN58 ||20 maart 1999 || LINEAR
|-
| (59414) - || 1999 FP62 ||22 maart 1999 || LONEOS
|-
| (59415) - || 1999 GJ || 4 april 1999 || A. Galád, J. Tóth
|-
| (59416) - || 1999 GM || 5 april 1999 || K. Korlević
|-
| (59417) Giocasilli || 1999 GD1 ||5 april 1999 || A. Boattini, L. Tesi
|-
| (59418) - || 1999 GJ1 ||7 april 1999 || T. Kobayashi
|-
| (59419) Prešov || 1999 GE2 ||9 april 1999 || L. Kornoš, Š. Gajdoš
|-
| (59420) - || 1999 GR2 ||9 april 1999 || J. M. Roe
|-
| (59421) - || 1999 GV3 ||5 april 1999 || G. D'Abramo, A. Boattini
|-
| (59422) - || 1999 GD4 ||12 april 1999 || F. B. Zoltowski
|-
| (59423) - || 1999 GE4 ||12 april 1999 || F. B. Zoltowski
|-
| (59424) - || 1999 GP4 ||10 april 1999 || K. Korlević
|-
| (59425) - || 1999 GJ5 ||7 april 1999 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (59426) - || 1999 GS5 ||15 april 1999 || C. W. Juels
|-
| (59427) - || 1999 GM6 ||14 april 1999 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (59428) - || 1999 GK7 ||7 april 1999 || LONEOS
|-
| (59429) - || 1999 GK8 ||9 april 1999 || LONEOS
|-
| (59430) - || 1999 GT12 ||12 april 1999 || Spacewatch
|-
| (59431) - || 1999 GG13 ||12 april 1999 || Spacewatch
|-
| (59432) - || 1999 GW14 ||14 april 1999 || Spacewatch
|-
| (59433) - || 1999 GH17 ||15 april 1999 || LINEAR
|-
| (59434) - || 1999 GR18 ||15 april 1999 || LINEAR
|-
| (59435) - || 1999 GE20 ||15 april 1999 || LINEAR
|-
| (59436) - || 1999 GE21 ||15 april 1999 || LINEAR
|-
| (59437) - || 1999 GY21 ||7 april 1999 || LINEAR
|-
| (59438) - || 1999 GA22 ||7 april 1999 || LINEAR
|-
| (59439) - || 1999 GS23 ||6 april 1999 || LINEAR
|-
| (59440) - || 1999 GL24 ||6 april 1999 || LINEAR
|-
| (59441) - || 1999 GZ29 ||7 april 1999 || LINEAR
|-
| (59442) - || 1999 GS30 ||7 april 1999 || LINEAR
|-
| (59443) - || 1999 GV30 ||7 april 1999 || LINEAR
|-
| (59444) - || 1999 GY30 ||7 april 1999 || LINEAR
|-
| (59445) - || 1999 GJ32 ||7 april 1999 || LINEAR
|-
| (59446) - || 1999 GO32 ||7 april 1999 || LINEAR
|-
| (59447) - || 1999 GV32 ||10 april 1999 || LINEAR
|-
| (59448) - || 1999 GC33 ||12 april 1999 || LINEAR
|-
| (59449) - || 1999 GH33 ||12 april 1999 || LINEAR
|-
| (59450) - || 1999 GW33 ||12 april 1999 || LINEAR
|-
| (59451) - || 1999 GX33 ||12 april 1999 || LINEAR
|-
| (59452) - || 1999 GS34 ||6 april 1999 || LINEAR
|-
| (59453) - || 1999 GN35 ||7 april 1999 || LINEAR
|-
| (59454) - || 1999 GO35 ||7 april 1999 || LINEAR
|-
| (59455) - || 1999 GK36 ||7 april 1999 || LINEAR
|-
| (59456) - || 1999 GJ38 ||12 april 1999 || LINEAR
|-
| (59457) - || 1999 GF39 ||12 april 1999 || LINEAR
|-
| (59458) - || 1999 GM41 ||12 april 1999 || LINEAR
|-
| (59459) - || 1999 GV42 ||12 april 1999 || LINEAR
|-
| (59460) - || 1999 GR43 ||12 april 1999 || LINEAR
|-
| (59461) - || 1999 GO45 ||12 april 1999 || LINEAR
|-
| (59462) - || 1999 GQ45 ||12 april 1999 || LINEAR
|-
| (59463) - || 1999 GV45 ||12 april 1999 || LINEAR
|-
| (59464) - || 1999 GM50 ||10 april 1999 || LONEOS
|-
| (59465) - || 1999 GS51 ||11 april 1999 || LONEOS
|-
| (59466) - || 1999 GE54 ||13 april 1999 || Spacewatch
|-
| (59467) - || 1999 GQ57 ||6 april 1999 || LINEAR
|-
| (59468) - || 1999 GH61 ||15 april 1999 || LINEAR
|-
| (59469) - || 1999 GJ61 ||15 april 1999 || LINEAR
|-
| (59470) - || 1999 HM || 17 april 1999 || P. Pravec
|-
| (59471) - || 1999 HP || 17 april 1999 || F. B. Zoltowski
|-
| (59472) - || 1999 HX || 19 april 1999 || J. Broughton
|-
| (59473) - || 1999 HT1 ||19 april 1999 || Višnjan Observatory
|-
| (59474) - || 1999 HK2 ||20 april 1999 || K. Korlević, M. Jurić
|-
| (59475) - || 1999 HN2 ||19 april 1999 || K. Korlević, M. Jurić
|-
| (59476) - || 1999 HQ2 ||21 april 1999 || J. B. Child
|-
| (59477) - || 1999 HP3 ||18 april 1999 || CSS
|-
| (59478) - || 1999 HR4 ||16 april 1999 || Spacewatch
|-
| (59479) - || 1999 HX5 ||17 april 1999 || Spacewatch
|-
| (59480) - || 1999 HJ7 ||19 april 1999 || Spacewatch
|-
| (59481) - || 1999 HX8 ||17 april 1999 || LINEAR
|-
| (59482) - || 1999 HP10 ||17 april 1999 || LINEAR
|-
| (59483) - || 1999 HN11 ||16 april 1999 || CSS
|-
| (59484) - || 1999 JJ || 6 mei 1999 || LINEAR
|-
| (59485) - || 1999 JR || 4 mei 1999 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (59486) - || 1999 JV || 5 mei 1999 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (59487) - || 1999 JZ1 ||8 mei 1999 || CSS
|-
| (59488) - || 1999 JE2 ||8 mei 1999 || CSS
|-
| (59489) - || 1999 JQ2 ||8 mei 1999 || CSS
|-
| (59490) - || 1999 JD4 ||10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (59491) - || 1999 JO4 ||10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (59492) - || 1999 JU4 ||10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (59493) - || 1999 JG5 ||10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (59494) - || 1999 JN5 ||10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (59495) - || 1999 JB6 ||6 mei 1999 || A. López, R. Pacheco
|-
| (59496) - || 1999 JY6 ||8 mei 1999 || CSS
|-
| (59497) - || 1999 JJ7 ||8 mei 1999 || CSS
|-
| (59498) - || 1999 JG8 ||12 mei 1999 || LINEAR
|-
| (59499) - || 1999 JP8 ||14 mei 1999 || CSS
|-
| (59500) - || 1999 JT8 ||14 mei 1999 || J. Broughton|}

Planetoïdenlijsten